
Solar, Solaar, Solarr, Solr peuvent désigner :

Personnes 
 Joseph de Solar, enfant objet d'une affaire judiciaire en France au  ;
 MC Solaar, rappeur français.
 Solar, (de son vrai nom Kim Yong-sun), une chanteuse sud-coréenne.

Architecture 
 Solar (architecture portugaise) : Château intégré à une exploitation agricole.

Sociétés et organisations 
Éditions Solar, filiale du groupe Editis ;
Solar Records (Sound Of Los Angeles Records), label discographique basé à Los Angeles ;
 Solar Films, société de production de cinéma en Finlande.

Technologie 
solar est un mot anglais signifiant "solaire"
 Le Solar, mini-ordinateur fabriqué par Télémécanique dans les années 1970 ;
 Solar One, avion solaire ;
 Solar Impulse, avion solaire.
 .solar est un nouveau nom de domaine de premier niveau générique, ciblant les industries et sociétés du domaine de l'énergie solaire
 Solr est une plateforme logiciel de moteur de recherche.

Arts 
Solar, composition attribuée à Miles Davis (Album Walkin' en 1954).
 Solar, album studio du chanteur sud-coréen Taeyang, sorti le

Astronomie 

SOLAR est un instrument de mesure de l'activité solaire développé par l'Agence spatiale européenne installé à bord de la Station spatiale internationale.

Personnages de fiction 
Solar, super-héros de Gold Key Comics ;
Solar, super-héros de l'univers de Marvel Comics.

Jeux vidéo 
Solar et Solar 2, sa suite, deux jeux vidéo.